Tratado de Santo Ildefonso (1777) — entre Portugal e Espanha
 Tratado de Santo Ildefonso (1796) — entre Espanha e França
 Tratado de Santo Ildefonso (1800) — entre Espanha e França

Santo Ildefonso